Béique :

Frédéric-Liguori Béique (1845-1933), avocat, banquier et politicien canadien. 
Pierre Béïque (1910-2003), administrateur québécois.
Hortensius Béique (1889-1951), homme politique québécois.

Voir aussi 
 Caroline Dessaulles-Béique
 David Clermont-Béïque